

Geografia
Amber
Amber (Oklahoma)

Outros
Amber (cantora)

2933 Amber
Amber Pacific
The Amber Spyglass

Âmbar

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos